Karamanlı (district), een district in de Turkse provincie Burdur 
 Karamanlı (stad), de hoofdplaats van dit district
 Karamanlı (Balkan-Gagaoezisch Turks dialect), een Balkan-Gagaoezisch Turks dialect, gesproken in Turkije
 Karamanlı (Turks dialect), een Turks dialect, gesproken in Turkije